Унгураш () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Унгураш () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Унгураш.
 Унгураш () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Думбревіца.